Eric Alexander (saxofonist) (1968), Amerikaans jazz-saxofonist
 Eric Alexander (voetballer) (1988), Amerikaans voetballer